Хун:

 Хун — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия.
 Хун — китайская фамилия.
 Хун — корейская свистковая флейта, вид окарины.
 Хун (Мадиррат-Хун) — город в Ливии.
 Хун — одно из названий реки Алачук.

Персоналии 
 Хун, Карл (1852—1914) — немецкий зоолог.
 Хун Линъюэ (род. 1964) — гонконгская кёрлингистка.
 Хун, Саммо (более известный как Са́ммо Хунг Кам-Бо; род. 1952) — гонконгский кинорежиссёр, актёр, продюсер, постановщик боевых сцен в кино.
 Хун Сен (род. 1951) — премьер-министр Камбоджи с 1985 года.
 Хун Неанг (1923—2013) — отец премьер-министра Камбоджи Хун Сена.
 Хун — возможный король Восточной Англии

См. также 
 Хунну